

Personnalités 
 George Field (1777-1854), chimiste et théoricien de la couleur ;
  (1877-1925), acteur américain.

Divers 
 Le George M. Steinbrenner Field est un stade de baseball situé à Tampa en Floride.